Хитово — населённый пункт:
 в Болгарии
 Хитово — село в общине Добричка Добричской области;
 в России
 Хитово — деревня в Гдовском районе Псковской области.